Гіл, Гі́лас (грец. Hylas) — син царя дріопів Тейодаманта (варіант: Тейомена), улюбленець Геракла, якого супроводив у поході аргонавтів.
 Гіл Гандерсон () — один з вигаданих персонажів мультсеріалу Сімпсони.
 Деніел Гіл (; 1981) — австралійський професійний боксер, чемпіон світу за версіями IBO, IBF та WBA.
 Ом Хон Гіль (; 14 вересня 1960)) — південно-корейський альпініст.
 Кім Мьон Гіл (кор. 김명길, 金敏吉; народився 16 жовтня 1984; Пхеньян, КНДР) — північнокорейський футболіст.
 Хосе Гіл Фортуль (25 листопада 1861 — 15 червня 1943) — письменник, історик, політичний діяч, виконував обов'язки президента Венесуели у 1913–1914 роках.